Miejscowości w USA:
 Poplar Bluff – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Poplar Bluff (ang. Poplar Bluff Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler